Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1968/69 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 25. August 1968 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 18. Mai 1969 mit dem 38. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1968/69 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison auch in zwei Gruppen unterteilt. Die Gesamtmannschaftszahl wurde im Gegensatz zur Vorsaison von 40 Mannschaften auf 36 erniedrigt, sodass setzen sich die zwei Gruppen statt aus je 20 Mannschaften jetzt aus je 18 Teams zusammen. Insgesamt spielten 36 Mannschaft in zwei Gruppen um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassigen TFF 3. Lig. Die Tabellenersten beider Gruppen stiegen direkt in die höhere Süper Lig auf und die Mannschaften auf den letzten drei Tabellenplätzen beider Gruppen in die untergeordneten drittklassige 3. Lig ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 28 Mannschaften die drei Absteiger aus der Süper Lig Hacettepe GK, Ankaragücü GK, Feriköy SK und der Aufsteiger aus der damals drittklassigen TFF 3. Lig Düzcespor hinzugekommen.

MKE Ankaragücü erreichte die Meisterschaft der Gruppe Rot und damit den direkten Wiederaufstieg in die Süper Lig. In der Gruppe Weiß sicherte sich Samsunspor die Meisterschaft und nahm das erste Mal an der Süper teil. Der türkische Fußballverband ließ durch ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Erstplatzierten den Meister der Liga bestimmen. In dieser Begegnung traf MKE Ankaragücü gegen Samsunspor an und konnte nach einem 1:0-Sieg die Meisterschaft für sich entscheiden. Der türkische Fußballverband erklärte aber im Nachhinein beide Vereine als Meister der TFF 1. Lig.

Zum Saisonende standen aus der Roten Gruppe Sarıyer SK, Edirnespor, Karagümrük SK und aus der Weißen Gruppe Konyaspor, Beylerbeyi SK, Kastamonuspor als Absteiger fest.

Zu Saisonbeginn änderte der Verein Ankaragücü Gençlik Kulübü,  kurz Ankaragücü GK, seinen Namen in Makine Kimya Endüstrisi Ankaragücü Spor Kulübü, kurz MKE Ankaragücü.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Meisterschaftsbegegnung 
Der türkische Fußballverband ließ durch ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Erstplatzierten den Meister der Liga bestimmen. In dieser Begegnung traf MKE Ankaragücü gegen Samsunspor an und konnte durch einen 1:0-Sieg die Meisterschaft gewinnen. Der türkische Fußballverband erklärte aber im Nachhinein beide Vereine als Meister der Türkiye 2. Futbol Ligi.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1968/69 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1968/69 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1968/69
Fußballsaison 1968/69